La città principale dell'Angola è la capitale Luanda,  con 3.661.845 abitanti (1º gennaio 2005) concentra circa il 30% della popolazione complessiva del paese.

Nella seguente tabella sono elencate le città con oltre 100.000 abitanti, i risultati del censimento del 15 dicembre 1970, la stima del 1º gennaio 2005 e la provincia di appartenenza. Il numero di abitanti non comprende i sobborghi delle città.

Voci correlate 
Municipalità dell'Angola
Comuni dell'Angola

Altri progetti

Collegamenti esterni